Baptiste Rollier – orientista svizzero
 Charles Rollier – pittore svizzero
 Mario Alberto Rollier – chimico, partigiano, politico e accademico italiano